L'edizione 1905-06 della Serie A svizzera vide la vittoria finale del FC Winterthur.

Classifiche gironi

Girone Est I

Girone Est II

Spareggio zona Est

Girone Centro

Girone Ovest

Calendario

Girone Finale

Classifica Finale

Risultati

Verdetto

Calcio nel 1905
Calcio nel 1906
1905-1906